Heřmanice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Heřmanice u Vilémova (Hermanitz), Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod
Heřmanice u Frýdlantu (Hermsdorf), Gemeinde im Okres Liberec
Heřmanice nad Labem (Hermanitz), Gemeinde im Okres Náchod
Heřmanice u Oder (Großhermsdorf), Gemeinde im Okres Nový Jičín 
Heřmanice v Podještědí (Hermsdorf), Ortsteil von Jablonné v Podještědí, Okres Česká Lípa
Heřmanice (Herrnsdorf), Ortsteil von Králíky, Okres Ústí nad Orlicí 
Heřmanice (Hermenz), Ortsteil von Nová Paka, Okres Jičín
Heřmanice (Ostrava) (Herschmanitz), Ortsteil von Ostrava, Okres Ostrava – město
Heřmanice (Starý Jičín) (Hermitz), Ortsteil von Starý Jičín, Okres Nový Jičín 
Heřmanice (Hermsdorf), Ortsteil von Žandov u České Lípy, Okres Česká Lípa 
Heřmanice (Hermanitz), Ortslage von Vestec u Hořiček, Okres Náchod
Heřmanice (Rouchovany) (Hermanitz), Wüstung auf den Fluren von Rouchovany, Okres Třebíč

České Heřmanice (Böhmisch Hermannitz), Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
Dolní Heřmanice (Unter Herschmanitz), Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Dolní Heřmanice (Horní Heřmanice) (Nieder Hermanitz), Ortsteil von Horní Heřmanice, Okres Okres Ústí nad Orlicí
 
Svobodné Heřmanice (Frei Hermersdorf), Gemeinde im Okres Bruntál
Velké Heřmanice (Groß Herschmanitz), Ortsteil von Heřmaničky, Okres Benešov  

Siehe auch:
 Hermanice (Ustroń), Stadtteil von Ustroń im Powiat Cieszyński, Woiwodschaft Schlesien
 Hermanitz